est la forme neutre - ayant valeur de gentilé - de l'adjectif latin Complutensis-is-e qui qualifie ce qui est relatif à la ville d'Alcalá de Henares en Espagne, localité dont le nom se traduit  en effet Κόνπλουτον en grec (attesté chez Ptolémée), et  ''Complūtum en latin. Conformément à l'usage qui veut qu'on décline au neutre les mots latins utilisés dans une langue vulgaire, l'expression «  » peut désigner :
 L'université d'Alcalá de Henares, une ancienne université fondée en 1499 ;
 La Bible polyglotte d'Alcalá, une bible polyglotte établie dans cette même université et publiée en 1517 ;  
 L'université complutense de Madrid, une université madrilène héritière de celle d'Alcalá.

 Complutense Cisneros, un club espagnol de rugby à XV

Notes et références

Voir aussi 
 

Gentilé